Кайл Коннор (; 9 декабря 1996, Шелби-Тауншип, США) — американский хоккеист, центральный нападающий клуба НХЛ «Виннипег Джетс».

Воспитанник хоккейной школы «Белл Тэйр». Выступал за «Янгстаун Фантомс» (USHL).

В составе юниорской сборной США участник чемпионата мира 2014.
 Достижения
 Победитель юниорского чемпионата мира (2014)

Примечания 

Хоккеисты США
Хоккейные центральные нападающие
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Виннипег Джетс» (с 2011)
Обладатели Леди Бинг Трофи